Sauternes bezeichnet

 die französische Gemeinde Sauternes
 ein Schiff, siehe Sauternes (Schiff)
 ein Weinbaugebiet in Frankreich, siehe Sauternes (Weinbaugebiet)